The Old Maid's Baby – film del 1914 diretto da George D. Baker
 The Old Maid's Baby – film del 1919 diretto da William Bertram